Му́ньйос () — популярне прізвище іспанського походження. Також розповсюджене в країнах Латинської Америки. Відомі носії:
 Агустін Муньйос Грандес (1896–1970) — іспанський військовик і державний діяч.
 Антоніо Хесус Васкес Муньйос (1980) — іспанський футболіст, півзахисник.
 Аугусто Парра Муньйос (1942) — чилійський науковець, адвокат, політик, дипломат.
 Віктор Муньйос (1957) — іспанський футболіст та футбольний тренер.
 Гільєрмо Леон Валенсія Муньйос (1909–1971) — 21-й президент Колумбії.
 Даніель Муньйос (1996) — колумбійський футболіст, захисник.
 Карлос Муньйос (1989) — чилійський футболіст.
 Карлос Муньйос (1962) — мексиканський футболіст.
 Карлос Антоніо Муньйос (1967 — 1993) — еквадорський футболіст.
 Мігель Муньйос (1922–1990) — іспанський футболіст та футбольний тренер.
 Мігель Анхель Санчес Муньйос (1975) — іспанський футболіст і Футбольний тренер.
 Мойсес Муньйос (1980) — мексиканський футбольний воротар.
 Оскар Муньйос (1993) — колумбійський тхеквондист, олімпійський медаліст.
 Родріго Муньйос (1982) — уругвайський футбольний воротар.
 Тоні Муньйос (1968) — іспанський футболіст, лівий захисник.
 Франсіско Хав'єр Гонсалес Муньйос (1989) — іспанський футболіст.
 Хав'єр Муньйос (1980) — аргентинський футболіст, захисник.
 Хав'єр Муньйос (1995) — іспанський футболіст, півзахисник.
 Хуан Карлос Муньйос (1919–2019) — аргентинський футболіст.

Див. також 
 Гутьєрре-Муньйос — муніципалітет в Іспанії.
 Ойос-де-Мігель-Муньйос — муніципалітет в Іспанії.
 Педро-Муньйос — муніципалітет в Іспанії.
 Сан-Муньйос — муніципалітет в Іспанії.

Іспанські прізвища